Con il termine bonifica si può intendere:

Agricoltura
Bonifica agraria – Azioni tese a rendere produttive le terre infruttifere e insalubri.

Metallurgia
Bonifica – in metallurgia, è l'insieme della tempra e del rinvenimento eseguito ad alta temperatura (600-650 °C) su un acciaio, che è quindi detto "bonificato".

Edilizia
Bonifica di edifici – In edilizia, è l'insieme delle operazioni che portano alla rimozione di materiali inquinanti esistenti in un edificio. Una volta rimosso l'inquinante l'ambiente si definisce "bonificato".
Bonifica del suolo – procedimento di eliminazione degli inquinanti dal suolo e sottosuolo di un sito contaminato.
Bonifica dei poligoni – procedura messa in atto dagli artificieri per l'eliminazione di eventuali ordigni inesplosi dopo un'esercitazione militare.

Informatica
Bonifica (informatica) – Procedura di razionalizzazione dei dati su un sistema informatico.

Altri progetti